Falsterbo kan syfta på:

 Skanör med Falsterbo – en tätort och kommundel i Vellinge kommun i Skåne län
 Falsterbo – en del av tätorten Skanör med Falsterbo på Falsterbonäset
 Skanör med Falsterbo stad – en tidigare kommun i Malmöhus län 1754–1973
 Falsterbo församling – en tidigare församling i Lunds stift – 2002
 Falsterbo kyrka – en kyrkobyggnad i Skanör-Falsterbo församling
 Falsterbo Horse Show – hästtävlingar i Sverige
 Falsterbo fågelstation – fågelstation i Sverige
 Falsterbo skjutfält – skjutfält i Sverige
 Falsterbo museum – museum i Sverige
 Falsterbo fyr – fyr i Sverige
 Falsterbo GK – golfklubb i Sverige

Se även